Куп Мађарске у фудбалу 2003/04. () је било 64. издање серије, на којој је екипа ФК Ференцвароша тријумфовала по 20. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|17. март 2004.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|17. март 2004.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|17. март 2004.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|17. март 2004.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|14. април 2004.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|14. април 2004.
|-

|-
|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com

2004
Фудбал у 2004.
Фудбал у 2003.